Seznam brzostrelk.

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"
|- style="background:#cccccc;"
| Ime || Naboj || Proizvajalec
|-
| 9 mm F1 || 9x19 mm || 
|-
| ARES FMG || 9x19 mm || 
|-
| Agram 2000 || 9x19 mm || 
|-
| American 180 || .22 LR ||
|-
| Arsenal Šipka || 9x19 mm ||
|-
| Austen MK I || 9x19 mm || Lithgow Small Arms Factory
|-
| BXP || 9x19 mm ||
|-
| Bechowiec-1 || 9x19 mm ||
|-
| Beretta model 12 || 9x19 mm || Beretta 
|-
| Bizon || 9×18 Makarov9x19 mm ||
|-
| Brugger & Thomet MP-9 || 9x19 mm || 
|-
| CZ Model 25 || 7,62x25 mm Tokarev9x19 mm ||
|-
| Calico 960 || 9x19 mm ||
|-
| Danuvia 43M || 9 mm Mauser ||
|-
| FAMAE SAF || 9x19 mm.40 S&W || FAMAE
|-
| FMK-3 || 9x19 mm || Fabrica Militar de Armas Portatiles »Domingo Matheu«
|-
| FN P90 || 5,7x28 mm || Fabrique Nationale
|-
| Floro MK-9 || 9x19 mm || Floro International Corporation
|-
| Heckler & Koch MP5 || 9x19 mm || Heckler & Koch 
|-
| Heckler & Koch MP7 || 4,6x30 mm || Heckler & Koch
|-
| Heckler & Koch UMP || različni || Heckler & Koch
|-
| INDEP Lusa A2 || 9x19 mm || INDEP
|-
| Ingram Model 6 || .45 ACP || Police Ordnance Company
|-
| JaTiMatic || 9x19 mm || Tampereen Asepaja Oy
|-
| K-50 || 7,62x25 mm Tokarev || 
|-
| Kulspruta pistol M/45Carl Gustav || 9x19 mm || Carl Gustavs Gevärfactori 
|-
| La France M16K || 5,56x45 mm || La France Specialties
|-
| Lanchester SMG || 9x19 mm || Sterling Armament Company
|-
| Madsen || 9x19 mm || Dansk Industri Sydikat
|-
| M3 || .45 ACP || General Motors
|-
| M-56 || 7,62x25 mm Tokarev ||
|-
| MAC-10 || .45 ACP9x19 mm ||
|-
| MAC-11 || .380 ACP ||
|-
| MAS model 38 || 7,65x19,5 mm || Manufacture d'Armes de St Etienne
|-
| MAT-49 || 9x19 mm || Manufacture d'Armes de Tulle
|-
| MGP SMG || 9x19 mm || SIMA CEFAR
|-
| MGV 176 || .22 LR || Gorenje
|-
| Model 61 škorpijon || 7,65x17 mm || 
|-
| MP 30 || ? || Rheinische Metallwaren und Maschinenfabrik
|-
| MP-18 || 9x19 mm || Bergmann
|-
| MP-35 || 9x19 mm || Bergmann
|-
| MP-40 || 9x19 mm || 
|-
| Owen Gun || 9x19 mm || Lysaght
|-
| PM-63 Rak || 9×18 Makarov || Fabryka Broni Łucznik - Radom
|-
| PM-84 Glauberyt || 9x19 mm || Fabryka Broni Łucznik - Radom
|-
| PPD-40 || 7,62x25 mm Tokarev || 
|-
| PPS || 7,62x25 Tokarev || 
|-
| PPŠ-41 || 7,62x25 Tokarev || 
|-
| PPŠ-43 || 7,62x25 mm Tokarev || 
|-
| Reising || .45 ACP || Harrington & Richardson
|-
| Ruger MP9 || 9x19 mm || Ruger
|-
| Sanna 77 || ? || 
|-
| Spectre M4 || 9x19 mm || SITES
|-
| Star Z-84 || 9x19 mm || 
|-
| Sten || 9x19 mm || Royal Small Arms Factory
|-
| Sterling L2A3 || 9x19 mm || Sterling Armament Company 
|-
| Steyr AUG || 9x19 mm || Steyr
|-
| Steyr MPi 69 || 9x19 mm || Steyr 
|-
| Steyr TMP || 9x19 mm || Steyr
|-
| Suomi M-31 SMG || 9x19 mm || Tikkakoski Oy
|-
| Thompson || .45 ACP || 
|-
| Type 79 || 7,62x25 Tokarev || 
|-
| Uzi || 9x19 mm || 
|-
| Walther MP-K || 9x19 mm || Walther
|-
| Walther MP-L || 9x19 mm || Walther
|-
| Zastava M85 || 5,56x45 mm || Zastava Arms
|- 
|}

Brzostrelke